Hispanofilia (de hispano y filia) es la simpatía o admiración por lo español, entendido como lo relativo a España y a Hispanoamérica.

Hispanófilo es quien tiene tendencias hispanófilas.

Otros usos 
Muy a menudo se utiliza de forma idéntica o confluyente a términos similares, pero con sentidos propiamente diferentes, como son:

 Hispanismo, el interés intelectual y estudio por la cultura española e hispanoamericana.
 Españolismo, a veces identificado con el nacionalismo español.
 El concepto de Hispanidad.
 Hispanófono e hispanofonía, términos relativos al idioma español, construidos de forma similar a los de francófono y francofonía.

Opuesto 
Su opuesto es la hispanofobia (de hispano y fobia). Hispanófobo es el que tiene tendencias hispanófobas. Término muy similar es el de antiespañolismo.

Notas